BNP Paribas Katowice Open 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu BNP Paribas Katowice Open rozgrywany w dniach 7–13 kwietnia 2014 roku w Katowicach na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2014 w polskim sporcie
2014 w tenisie ziemnym
2014